Die Bridgestone Doubles 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Salt Lake City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 5. bis 8. April 1978 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Salt Lake City